Schlacht von Villmergen bezeichnet zwei Schlachten in der Schweiz:

 Erste Schlacht von Villmergen, 1656
 Zweite Schlacht von Villmergen, 1712